Сумерки (фильм):
 Сумерки (фильм, 1988) () — фильм 1988 года, реж. Пол Майерсберг (США).
 Сумерки (фильм, 1998) — фильм 1998 года, реж. Роберт Бентон (США, Канада).
 Сумерки (фильм, 2000) — фильм 2000 года, реж. Гвинет Гибби (США).
 Сумерки (фильм, 2004) — короткометражный фильм 2004 года, реж. Виктория Гамбург (США).
 Сумерки (фильм, 2008) () — фильм 2008 года по роману Стефани Майер.
 Сумерки (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года.
 Сумерки. Сага. Новолуние — художественный фильм 2009 года.
 Сумерки. Сага. Затмение — художественный фильм 2010 года.
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 — художественный фильм 2011 года.
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2 — художественный фильм 2012 года.